Stadtturm ist der Name folgender Türme:

in Deutschland:
 Stadtturm (Aichach), Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Stadtturm (Backnang), Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Stadtturm (Berlin)
 Stadtturm (Buchen), Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Stadtturm (Erding), Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Stadtturm (Furth im Wald), Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Oberer und Unterer Stadtturm, Gräfenhainichen, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Stadtturm (Günzburg), Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Stadtturm (Kronach), Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Stadtturm (Lich), Lich, Landkreis Gießen, Hessen
 Stadtturm in Regensburg, Bayern, siehe Marktturm Regensburg
 Stadtturm (Straubing), Straubing, kreisfreie Stadt in Bayern
 Stadtturm (Trarbach), Traben-Trarbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Stadtturm (Vilshofen an der Donau), Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Stadtturm (Waldmünchen), Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Stadtturm (Weimar)
 Stadtturm (Windsbach), Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern

in Österreich:
 Stadtturm (Enns), Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Stadtturm (Fischamend), Fischamend, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Stadtturm (Innsbruck), Innsbruck, Tirol
 Stadtturm (Judenburg), Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Stadtturm (Korneuburg), Korneuburg, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Wehrturm (Perchtoldsdorf), Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Stadtturm Schwanenstadt, Schwanenstadt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stadttürme Vöcklabruck: Oberer und Unterer Stadtturm, Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Stadtturm (Baden), Baden, Bezirk Baden (Aargau), Kanton Baden

in der Slowakei:
 Stadtturm (Trnava)

in Tschechien:
 Stadtturm (Jirkov), Jirkov, Okres Chomutov, Ústecký kraj